Щёкино, Щекино — название населённых пунктов:

Россия 
 Щекино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Щекино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Щекино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Щёкино — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Щёкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Щекино — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Щекино — село в Рыльском районе Курской области.
 Щекино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Щекино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Щекино — село в Усольском районе Пермского края.
 Щекино — деревня, Гагаринский район Смоленской области.
 Щекино — деревня, Угранский район Смоленской области.
 Щекино — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Щекино — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Щёкино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Щёкино — город, административный центр Щёкинского района Тульской области.
 Щекино — деревня в Щекинском районе Тульской области.
 Щекино — название деревни в Ярославской области согласно топокарте, в других документах, деревня называется Щетино.
 Щекино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Щекино — село, Зиновский сельский совет, Путивльский район, Сумская область.